Ветерник може се односити на:

на планине:
 Ветерник (планина у Македонији), део кајмакчаланског масива
 Ветерник (планина у Србији), део проклетијског масива

на насељена места:
 Ветерник (село у Грчкој), село у Грчкој
 Ветерник (Нови Сад), насеље у Новом Саду

остало:
 ФК Ветерник, фудбалски клуб из Новог Сада